A PA-127 é uma rodovia na mesorregião nordeste do estado do Pará que liga principalmente os municípios de Igarapé-Açu e Maracanã.

Municípios cortados

Ligações externas 

 Informações sobre a PA-127 - site da SETRAN/PA

Rodovias estaduais do Pará